Gustavo Eduardo Toro Quintana (21 de enero de 1981) es un abogado y político chileno, militante del Partido Demócrata Cristiano (PDC). Desde 2021 se desempeña como Alcalde de la comuna de San Ramón.

Biografía 
Nació en Santiago el 21 de enero de 1981. Es el menor de 5 hermanos, hijo de Lucía y Patricio, ambos oriundos de San Ramón.

Su vida siempre ha estado vinculada a la comuna, especialmente al sector de La Bandera, donde creció y realizó su escolaridad completa. Además, desde pequeño acompañaba a su madre a los talleres de la Oficina de la Mujer en plena dictadura, lo que permitió que se desarrollara en forma temprana su gran vocación social. 

A partir de los 8 años y hasta los 12 años de edad participó activamente en la Escuela de Fútbol Municipal de San Ramón. A este gusto por el deporte también se sumó su sensibilidad por el arte. Es así que al cumplir 13 años conoció algunos grupos culturales de La Bandera, ingresando finalmente a TEAMDANZ, una agrupación de teatro y danza que forma artistas. A medida que crecía y desarrollaba su vocación social, comenzó a apoyar la autogestión de múltiples proyectos culturales y, posteriormente, colaboró con el directorio.

Fue en aquellos años que sintió afinidad por el trabajo que realizaba la Iglesia Católica en la comuna. De esta manera, a los 14 años comenzó a participar en la Parroquia Jesús Señor de la Vida. Por medio de la Vicaría de la Solidaridad, se integró a múltiples grupos sociales, programas de niños y niñas, trabajadores, colonias urbanas, y comedores sociales. Fue en aquellas instancias de solidaridad, que conoció a su actual esposa Lesly, trabajadora social, quien es madre de sus 3 hijos: Ignacia, Gustavo y Gabriel.

En esta búsqueda por la igualdad y la justicia, a los 19 años, mientras trabajaba, inició sus estudios de abogado en la Universidad Santo Tomas. Tanto el estudio como el trabajo fortalecieron su camino social, y a partir del tercer año de la carrera, comenzó a realizar atención gratuita a los vecinos. Luego, prosiguió sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Chile, realizando un Magíster en Derecho de la Empresa y un postítulo en Administración Municipal. 

El año 2012 se desempeñó como abogado en la Fundación Mujer Levántate, asumiendo el rol de acompañamiento jurídico a las mujeres privadas de libertad dentro del centro penitenciario femenino de San Joaquín. Paralelamente, desarrolló su veta de docente y se integró a la Universidad Los Leones, como director de la carrera de Derecho. 

Tras ocho años de trabajo social en la fundación, en el año 2019 asumió como Concejal de San Ramón en reemplazo del ex concejal Zapata, quien fuera destituido. 

Durante su rol como concejal enfrentó el estallido social de 2019, teniendo una participación activa en la atención y patrocinio de cientos de jóvenes en cárceles y tribunales. Luego, durante la pandemia de 2020, fue parte de la creación del comedor solidario "Esperanza", compartiendo hasta la fecha más de 35 mil almuerzos, entregando atención jurídica a personas con problemas legales, en la confección de mascarillas a personal de salud y vecinos.

Historial electoral

Elecciones municipales de 2021 

 Elecciones municipales de 2021, para la alcaldía de San Ramón

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 

Alcaldes de San Ramón (Chile)
Concejales de Chile